El municipio de Jefferson (en inglés: Jefferson Township) es un municipio ubicado en el condado de Cass en el estado estadounidense de Indiana. En el año 2010 tenía una población de 1452 habitantes y una densidad poblacional de 15,54 personas por km².

Geografía 
El municipio de Jefferson se encuentra ubicado en las coordenadas . Según la Oficina del Censo de los Estados Unidos, el municipio tiene una superficie total de 93.41 km², de la cual 92,52 km² corresponden a tierra firme y (0,96 %) 0,89 km² es agua.

Demografía 
Según el censo de 2010, había 1452 personas residiendo en el municipio de Jefferson. La densidad de población era de 15,54 hab./km². De los 1452 habitantes, el municipio de Jefferson estaba compuesto por el 97,8 % blancos, el 0,14 % eran afroamericanos, el 0,41 % eran amerindios, el 1,03 % eran de otras razas y el 0,62 % eran de una mezcla de razas. Del total de la población el 2,34 % eran hispanos o latinos de cualquier raza.

Referencias

Enlaces externos 

Municipios de Indiana
Localidades del condado de Cass (Indiana)